Prolog steht für:
 Prolog (Literatur), eine Einleitung oder Vorgeschichte, zum Beispiel bei Bühnenwerken.
 eine Einleitung bei Fernsehfilmen, siehe Teaser #Film und Fernsehen
 die Eröffnungsansprache des Christkindes beim Nürnberger Christkindlesmarkt, siehe Nürnberger Christkindlesmarkt #Prolog
 Prolog (Radrennen), ein Auftaktrennen eines Etappenrennens
 Prolog (Programmiersprache), eine logische Programmiersprache
 ein slawisches Heiligenverzeichnis, siehe Synaxarion

Siehe auch:
 Prologue